

Geografia 
 El Roc Malè: una muntanya al municipi de Queralbs (Ripollès)
 Malé: la capital de la República de les Maldives
 Male: un antiga senyoria del comtat de Flandes, ara un nucli de la ciutat de Brugge
 Malè: un municipi italià, dins de la província de Trento
 Mâle: un municipi francès al departament de l'Orne
 Dent d'Estibere Male: una muntanya al departament dels Alts Pirineus (França)

Persones 
 Lluís de Male, també anomenat Lluís II de Flandes (1330-1384): un comte de Flandes
 Margarida de Male, també anomenada Margarida III de Flandes (1350-1405): filla de Lluís de Male i comtessa de Flandes i d'Artois''' 
 Adri van Male (1910-1990): un futbolista neerlandès
 Joan Miquel Nadal i Malé (1950 - ):un advocat i polític català

Edifici 
 El castell de Male: un antic castell dels comtes de Flandes a Brugge, transformat des del 1946 en abadia benidictina
 El costell de Male, un antic costell